Australosyodon  ist eine ausgestorbene Gattung primitiver Therapsiden („säugetierähnlicher Reptilien“) auf dem mittleren Perm Südafrikas.

Nahe verwandt mit der Gattung Syodon aus der russischen Ischejewo-Fauna stellt Australosyodon den frühesten Fund eines Vertreters der anteosauriden Dinocephalia außerhalb Russlands dar. Die Fossilien von Australosyodon stammen aus der Eodicynodon-Assemblage-Zone, der untersten Gesteinsbank der südafrikanischen Beaufort-Gruppe und weist auf die Existenz früher, primitiver Therapsiden in der südlichen Hemisphäre hin. Die Erstbeschreibung veröffentlichte Bruce S. Rubidge im Jahr 1994.

Beschreibung 
Australosyodon war ein mittelgroßer Dinocephalier. Der Schädel war hoch und schmal und maß 26 Zentimeter, was auf eine Körpergröße von ca. 1,80 Meter schließen lässt. Das Schädeldach wies eine Verdickung auf, wie sie für die Dinocephalier typisch war. Insgesamt war der Schädel dem von Syodon sehr ähnlich, unterschied sich jedoch geringfügig in Hinblick auf die Form und Ausdehnung der Pachyostose (Knochenverdickung). 

Die Fangzähne waren seitlich abgeflacht und besaßen eine nach hinten und zur Mitte gerichtete scharfe Kante. Die Form, Anzahl und Anordnung der Zähne sind Merkmale, die sich von derjenigen unterschieden, die bei Syodon vorgefunden wurden.

Einordnung 
Australosyodon gilt als sehr primitiver anteosaurider Dinocephalier und als erster bekannter Vertreter dieser Gruppe von der Südhalbkugel. Wie Syodon besaß auch Australosyodon noch nicht die für die abgeleiteteren Formen der Anteosaurier wie Anteosaurus oder Titanophoneus typischen Verdickungen am Unterkiefer. Die beiden eng verwandten Gattungen Australosyodon und Syodon werden daher zur Unterfamilie Syodontinae zusammengefasst.

Einzelnachweise 

Synapsida
Synapsiden